Брюзля — река в России, протекает в Бардымском районе Пермского края. Устье реки находится в 7,2 км по левому берегу реки Большая Нюню. Длина реки составляет 12 км.

Река берёт начало в лесах в южной части Тулвинской возвышенности в 18 км к востоку от райцентра, села Барда. Течёт на юго-запад. В среднем течении протекает село Брюзли. Впадает в Большую Нюню напротив деревни Сюзянь.

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от Камского гидроузла до Воткинского гидроузла, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010101012111100014738
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111101473
 Код бассейна — 10.01.01.010
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Бардымского района
Бассейн Тулвы